TLC pode referir-se a:

 TLC (banda) - girl band norte-americana de R&B, hip-hop e pop, vencedora de vários Grammys;
 TLC (canal de TV) - canal de TV paga norte-americano;
 Tratado de livre comércio - abreviado por TLC.
 Treinamento de Liderança Cristã - conceito de formação continuada em liderança, desenvolvido pelas mais diversas denominações cristãs.
 Cromatografia em camada delgada (do Inglês "Thin layer chromatography" - TLC)
 Tables, Ladders and Chairs match (abreviado como TLC match), tipo de combate de luta profissional.
 TLC: Tables, Ladders & Chairs, evento de luta profissional.

Desambiguação